The Selfish Giant steht für:

 The Selfish Giant, Originaltitel von Der selbstsüchtige Riese, Kunstmärchen von Oscar Wilde (1888)
 The Selfish Giant, Originaltitel von Der selbstsüchtige Riese (Film), kanadischer Zeichentrickfilm von Peter Sander (1971)
 The Selfish Giant (2013), britischer Film von Clio Barnard